Каульбах () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Вільгельм фон Каульбах (1805–1874) — німецький художник.
 Герман фон Каульбах (1846–1909) — німецький художник, син Вільгельма фон Каульбаха.
 Фрідріх Каульбах (1822–1903) — німецький художник, племінник Вільгельма фон Каульбаха.
 Фрідріх Каульбах (1912–1992) — німецький філософ.
 Фрідріх Август фон Каульбах (1850–1920) — німецький художник, син Фрідріха Каульбаха.

Див. також 
 5491 Каульбах — астероїд головного поясу.
 Краймбах-Каульбах — комуна в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц.

Німецькі прізвища